Whig kan henvise til følgende partier:

 Whig-partiet – et tidligere britisk parti
 Whigpartiet (USA) – et tidligere amerikansk parti